Skram ist der Familienname folgender Personen:

 Amalie Skram (1846–1905), dänisch-norwegische Autorin
 Glenn Skram (* 1974), norwegischer Nordischer Kombinierer
 Henrik Skram (* 1973), norwegischer Komponist
 Knut Skram (geb. 1937), norwegischer Opernsänger (Bariton)
 Peder Skram (1491/1503–1581), dänischer Admiral und Seeheld

Siehe auch:
 Scrum